Касьма — река в Кемеровской области России. Устье реки находится в 465 км по левому берегу реки Иня. Длина реки составляет 99 км, площадь водосборного бассейна 1430 км².

Бассейн 
 5 км: Камышная
 8 км: Журавлиха
 45 км: река без названия
 60 км: Голодаевка
 62 км: Чебура
 24 км: Чебурушка
 83 км: Чесноковка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иня, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Ини (нижнего притока Оби)
Реки Гурьевского района
Реки Ленинск-Кузнецкого района